Хайлигенберг () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Тюбинген. Входит в состав района Боденское озеро.  Население составляет 2819 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 40,77 км². Официальный код  —  08 4 35 020.

История 
В 1820 году Хайлигенберг был приобретён Вильгельминой Баденской, великой герцогиней Гессенской, супругой великого герцога Людвига II Гессенского. Здесь провела своё детство будущая российская императрица Мария Александровна.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга